Badminton havde sin debut ved sommer-OL 1992 og har været en del af programmet siden. 63 nationer har deltaget i OL i badminton konkurrencer. Det styres af Badminton World Federation.

Medaljeoversigt

Danske medaljer

Herresingle
Guld:

Poul-Erik Høyer Larsen         1 (1996)
Viktor Axelsen                          1 (2021)
Bronze:

Thomas Stuer-Lauridsen       1 (1992)
Viktor Axelsen                        1 (2016)

Herredouble
Sølv:
Mathias Boe                            1 (2012)
Carsten Mogensen                  1 (2012)

Damesingle
Sølv:
Camilla Martin                          1 (2000)

Damedouble

Sølv:
Kamilla Rytter Juhl                   1 (2016)
Christinna Pedersen                 1 (2016)

Mixeddouble
Bronze:

Jens Eriksen                             1 (2004)
Mette Schjoldager                     1 (2004)
Joachim Fischer                        1 (2012)
Christina Pedersen                    1 (2012)

Deltagende nationer 
Følgende nationer har deltaget i badminton konkurrencerne ved de Olympiske Lege. Tallene i tabellen viser antallet af badmintonspillere som blev sendt til et bestemt OL.

Referencer